Lasme ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Lasme (* 1998), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Stephane Lasme (* 1982), gabunischer Basketballspieler